Чемпионат Колумбии по футболу 1952 — 5-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1952 на RSSSF

1952
Футбол в Южной Америке в 1952 году
1952 год в Колумбии